Агуэро () — испанская фамилия. Известные носители:
 Агуэро, Андрес Риверо (1905—1996) — кубинский политический деятель, премьер-министр и избранный президент Кубы.
 Агуэро, Бартоломео (1531—1597) — испанский хирург.
 Агуэро, Матиас (род. 1981) — итальянский регбист аргентинского происхождения.
 Агуэро, Оскар (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Агуэро, Серхио (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Агуэро, Таисмари (род. 1977) — итальянская волейболистка кубинского происхождения.
 Агуэро, Хуан Баутиста (1935—2018) — парагвайский футболист.

Составные фамилии 
 Агуэро Баррерас, Гаспар (1873—1951) — кубинский композитор и музыкальный педагог.
 Агуэро Роча, Фернандо Бернабе (1920—2011) — никарагуанский политический деятель, член национальной правительственной хунты Никарагуа.
 Норьега Агуэро, Зенон (1900—1957) — перуанский военный и политический деятель.
 Рива Агуэро, Хосе де ла (1783—1853) — перуанский политический и военный деятель, Великий Маршал Перу, историк, дважды был президентом Перу.

Топонимы 
 Агуэро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Агуэро — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.

См. также 
 Агуэра